Le sigle E125 peut désigner :
 E125, numéro E du Ponceau SX, un additif alimentaire ;
 Route européenne 125 en Russie.